De gemeente Winsum is per 1 januari 2019 opgeheven. Daarbij is de gemeente gesplitst. Het gebied ten oosten van het Reitdiep is opgegaan in de gemeente Het Hogeland.
 zie  Lijst van rijksmonumenten in Het Hogeland
Het gebied ten westen van het Reitdiep is opgegaan in de gemeente Westerkwartier, 
 zie  Lijst van rijksmonumenten in Westerkwartier